Póka (rom. Păingeni), Románia, Maros megye
Pókafa, Pókaszepetk egykori része
Pókafalva egykori település Vas vármegyében
Pókafalva (rom. Păuca), Románia, Szeben megye
Pókafölde puszta Vas vármegyében
Pókaháza egykori település Csongrád, ill. Külső Szolnok vármegyében
Pókakeresztúr (rom. Păcureni), Románia, Maros megye
Pókaszepetk, Zala megye
Pókaszög, egykori település Zala vármegyében
Pókatelek, Dunaszerdahely része
Pókatelke, egykori település Torda, ill. Szabolcs vármegyében
Pókatornya, Mátyustornya része
Pókavölgye, Nagypaka része